Le trophée Meritas-Tabaret est un prix de l'excellence décerné à l'ancienne ou l'ancien de l'Université d'Ottawa qui se sera le plus distingué dans son domaine, qui aura exercé une influence certaine dans son milieu et qui, de plus, aura contribué au rayonnement de l'Université d'Ottawa.

Le trophée, don de l'Association des anciens de l'Université d'Ottawa, sera exposé en permanence dans un endroit choisi au sein de l'Université. Œuvre de Roger Cavalli, sculpteur de renom et intitulée « Passé, Présent et Avenir », cette sculpture de grande valeur possède une signification toute particulière. Le bas relief aux figures anciennes représente le passé ; la colonne surmontée d'une boule, symbole des planètes, représente l'avenir ; tandis que les personnages au regard fixé vers le passé et l'avenir symbolisent la présente génération d'étudiants et d'étudiantes. Tout à côté, un modèle stylisé du pavillon Tabaret démontre la constance et l'influence ainsi que le rayonnement sur les générations passées, présentes et à venir de l'institution de haut savoir qu'est l'université.

Lauréats 
 1991 - Jean-Luc Pépin
 1992 - Roger Guindon
 1992 - 
 1993 - Fernand Labelle
 1993 - Jean-Pierre Beaulne
 1994 - André Ouellet
 1995 - Peter Tanguay
 1996 - Monique Frize
 1997 - Margaret Ross
 1998 - Alexander Trebek
 2000 - Neil Lumsden
 2001 - 
 2003 - Paul Tellier
 2004 - Daniel Lamarre
 2005 - Angela Hewitt

 
Distinction en Ontario